Білоножченко:

 Білоножченко — українське прізвище. Інший запис: Белоножченко.
 Білоножченко Васько — козак полкова сотня Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища
Прізвища на -енко